Mineros puede referirse a:
Plural de minero, persona que trabaja en una explotación minera;
Asociación Civil Mineros de Guayana, equipo venezolano de fútbol;
Mineros, localidad boliviana.